Stati Uniti d'America
 Deer Creek – census-designated place della contea di Gila, Arizona
 Deer Creek – villaggio della Contea di Tazewell, Illinois
 Deer Creek – città della Contea di Otter Tail, Minnesota
 Deer Creek – città della Contea di Grant, Oklahoma
 Deer Creek – città della Contea di Mercer, Pennsylvania
 Deer Creek – città della Contea di Outagamie, Wisconsin
 Deer Creek – città della Contea di Taylor, Wisconsin